

Persone

Tedeschini
 Federico Tedeschini (1873-1959) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Giorgio Tedeschini (1907-...) – calciatore italiano
 Luca Tedeschini (1980) – cestista italiano. 
 Mauro Tedeschini (1955) – giornalista italiano
 Nello Tedeschini (1912-199?) – calciatore italiano

Tedeschini Lalli
 Biancamaria Tedeschini Lalli (1928-2022) – scrittrice e accademica italiana, prima rettrice italiana 
 Gennaro Tedeschini Lalli (1889-1948) – generale e aviatore italiano